Влади́мир Королько́в:
 Корольков, Владимир Александрович (1907—1987) — советский шахматный композитор.
 Корольков, Владимир Ильич (1938—2015) — советский и российский физик.